Aleksander Orłowski – pittore, litografo e incisore polacco
 Alessandro Orlowski – regista italiano
 Hans Orlowski – pittore e incisore tedesco
 Milan Orlowski – ex tennistavolista ceco